Karl von Müller kan syfta på bland andra:

* Karl von Müller (1852–1940), tysk teolog 
 Karl von Müller (1873-1923), tysk militär